Termenul „Dill” se poate referi la:

 Dill (Gemeinde) comună în Rheinland-Pfalz
 Dill (râu) afluent al Lahnului